

Patronyme 

 Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826) gastronome et écrivain français ;
 Charles Savarin (1943-), homme politique dominicain ;
 Annie Savarin (1944-), actrice française.

Toponyme 

 Rue Brillat-Savarin, voie du  de Paris.

Autres 
 Savarin, pâtisserie française ;
 Brillat-Savarin, fromage français.